Николай Владимирович Доменикан (1 марта 1932 год, деревня Груцково, Несвижский район, Минская область — 15 февраля 2012 год) — первый секретарь Барановичского райкома КПБ. Герой Социалистического Труда (1985). Депутат Верховного Совета Белорусской ССР и Республики Беларусь.

Биография 
Родился в 1932 году в крестьянской семье в деревне Груцково. После окончания в 1950 году средней школы в деревне Снов обучался в Ленинградском ветеринарном институте, который окончил в 1955 году. Работал ветеринаром.

С 1961 по 1964 года — директор экспериментальной базы «Вольно-Чернихово». С 1964 года — заместитель и с 1965 года — первый заместитель начальника Брестского областного управления сельского хозяйства.

В 1971 году окончил без отрыва от производства Минскую партийную заочную высшую школу при ЦК КПСС. В 1973 году назначен первым секретарём Барановичского райкома КПБ.

Будучи первым секретарём Барановичского райкома, занимался организацией сельскохозяйственного производства, строительством объектов промышленного и социального назначения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1985 года за успехи в увеличении продукции животноводства, досрочное выполнения плана 11 пятилетки удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1991 по 1995 года — председатель районного Совета депутатов.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР и Республики Беларусь (1975—1995). В 2010 году участвовал в II—IV Всебелорусских народных собраниях.

Скончался в 2012 году.

Сочинения 
 «Обновление», 1988
 Земля и люди, 2001
 История одной судьбы, 2008

Память 
Его именем названа одна из улиц в городе Барановичи.

Награды 
 Орден Ленина — дважды
 Орден Трудового Красного Знамени — дважды
 Орден «Знак Почёта»
 Почётный гражданин Барановичского района

Примечания

Литература 
 Альгерчик, В., Результат венчает дело// Белорусское сельское хозяйство. — 2009. — N 6. — С. 64-65

Ссылки 
 Герои Социалистического Труда// Барановичский районный исполнительный комитет
 Доменикан Николай Владимирович
 Памяти Николая Владимировича Доменикана

Депутаты Верховного Совета Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Депутаты районных советов Белорусской ССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании